Ниже представлен список округов американского штата Монтана.

Общие данные 
Монтана состоит из 56 округов.
Из 56 названий округов Монтаны 25 также встречаются как именования округов в других штатах страны.
Лишь 4 из 56 округов Монтаны имеют население больше 100 000 человек, и в них проживает 45,6 % населения штата. 10 округов Монтаны имеют площадь более .
Население Монтаны составляет  человек (2018), площадь —  (в том числе суша — ). Таким образом, среднее количество жителей округа —  человек, средняя площадь округа — 6800 км² (в том числе суша — 6732 км²), средняя плотность населения — 2,8 чел./км². 30 из 56 округов Монтаны имеют плотность населения один или менее чел./км².
Две пары округ—город образуют т. н. «»: это округ Дир-Лодж с городом Анаконда и округ Силвер-Боу с городом Бьютт.
Округа по дате основания

 1860 год — 1 округ
 1865 — 7
 1867 — 1
 1869 — 1
 1877 — 1
 1881 — 1
 1883 — 1
 1885 — 1
 1887 — 2
 1893 — 5
 1895 — 2
 1897 — 1
 1901 — 2
 1905 — 1
 1909 — 1
 1911 — 1
 1912 — 2
 1913 — 4
 1914 — 4
 1915 — 2
 1917 — 2
 1919 — 7
 1920 — 4
 1923 — 1
 1925 — 1

«Рекордсмены»

 Самый большой округ — Биверхед, 14 431 км².
 Самый маленький округ — Силвер-Боу, 1862 км².
 Округ с наибольшим количеством жителей — Йеллоустон, 158 980 чел.
 Округ с наименьшим количеством жителей — Петролеум, 523 чел.
 Округ с наибольшей плотностью населения — Йеллоустон, 23,3 чел./км².
 Округ с наименьшей плотностью населения — Гарфилд, 0,11 чел./км².
 Самый старый округ — Мизула, образован в 1860 году.
 Самый молодой округ — Петролеум, образован в 1925 году.
 Самый северный округ — 11 округов
 Самый восточный округ — 6 округов
 Самый южный округ — Биверхед
 Самый западный округ — 2 округа

Список 
 Сортировка по умолчанию — по названию округа, по алфавиту. Также любой столбец можно отсортировать по алфавиту (по убыванию-возрастанию), нажав на чёрные треугольники в заглавии столбца.

 См. также 
 
 Список округов и населённых пунктов Монтаны по доходу на душу населения
 

 Примечания 

 Литература 
 Джозеф Натан Кейн, Чарльз Кёрри Айкен. «The American Counties: Origins of County Names, Dates of Creation, and Population Data, 1950—2000» (2005), изд. Scarecrow Press, 529 с., ISBN 9780810850361

 Ссылки 
 Округа Монтаны: население (2000), площадь, окружные центры, год основания на сайте naco.org'' Архивировано из первоисточника 21 апреля 2005

Монтана
Округа